w rolnictwie i leśnictwie powierzchnia gruntów zajętych pod uprawę oraz wód zamkniętych, mierzona w hektarach lub m².
 w biologii zasięg występowania określonego gatunku lub zjawiska przyrodniczego.

be:Арэал